Джером Диллон (англ.Jerome Dillon; род. 16 июля 1969 в Колумбусе) — музыкант, наиболее известен как бывший барабанщик Nine Inch Nails.

Начало карьеры 
В 1994 году Диллон присоединился к поп-рок-группе Howlin' Maggie, участвовал в записи их альбома Honeysuckle Strange. Группа была относительно успешной, но в 1998 году она распалась. В 1999 году Диллон навещал своих родственников в Огайо, когда его менеджер посоветовал ему сходить на прослушивание в Nine Inch Nails. На тот момент Трент Резнор искал барабанщика на смену Крису Вренне (по слухам, уволенного «за склоки и жадность»). Он был принят в качестве барабанщика для живых выступлений Nine Inch Nails в поддержку альбомов The Fragile and With Teeth, также участвовал в записи Things Falling Apart, And All That Could Have Been, Still и With Teeth

Отмененные выступления 
В середине первого же шоу Live: With Teeth тура Nine Inch Nails в Сан-Диего, Калифорния, 16 сентября 2005 г., в конце исполнения Gave Up, стали очевидны проблемы в игре Диллона (например, потеря темпа). Когда должно было начаться исполнение Eraser, Диллон почувствовал слабость и был отвезен в больницу. Это и последующее выступления были отложены, а некоторые и вовсе отменены. Оказалось, что расстройство сердца не угрожает жизни Диллона и вызвано последствиями лечения щитовидной железы.

Последнее выступление Диллона в качестве участника Nine Inch Nails состоялось в Голливуд-боул в Лос-Анджелесе 1 октября 2005 года.

Уход из Nine Inch Nails 
Несколько месяцев спустя Диллон заметил, что, когда он выздоровел и был готов вернуться, он встретил «полное равнодушие и никакого сочувствия» со стороны Трента Резнора и менеджмента NIN. Резнор в свою очередь написал, что «слова Диллона о событиях, повлекших за собой его уход, расходятся с истиной».

Недавно, однако, Диллон отметил на форумах nearLY, что в данный момент между ним и «кем-либо из лагеря NIN» нет вражды (по крайней мере с его стороны). Ещё он шутил о том, что в первую очередь это касается Аарона Норта, который «сделал татуировку с моим именем на заднице…» (Имеется в виду заявление Норта в разделе «access» на nin.com).

nearLY 
Когда действовал контракт с NIN, nearLY был сайд-проектом Диллона. Альбом, названный Reminder, несколько напоминает NIN времен эры Fragile: здесь Диллон предстает в роли Резнора, исполняя самостоятельно многие инструментальные партии. Диллон не решился сам петь на альбоме, отдав предпочтение вокалу ветерана Nothing Records Клодии Сарн.

Аарон Норт 
Во время «вопрос-ответ» сессии, породившей заявление о «татуировке», Аарон Норт крайне эмоционально отреагировал на вопрос по поводу личной жизни Диллона: «Отвали, он мой!»(Back off bitch, he is mine!) — что породило много шуток среди фанатов NIN. Стоит отметить, что Норт — единственный участник нынешнего состава, который был замечен на выступлении nearLY.

Творчество 
1987
 Nevermore

1996
 Honeysuckle Strange, Howlin' Maggie
 EdgeFest' 96 Live

1999
 The Fragile, Nine Inch Nails (Живые ударные, «We're In This Together»)
 We're In This Together, Nine Inch Nails (Живые ударные, «We’re In This Together»)

2000
 Things Falling Apart, Nine Inch Nails (Ударные)
 Cecil B. Demented

2002
 And All That Could Have Been, Nine Inch Nails (Ударные)
 Still, Nine Inch Nails (Ударные, акустическая гитара)

2004
arhythmiA: Drums & Drones

2005
 With Teeth, Nine Inch Nails (Ударные)
 reminder, nearLY
 Amber Headlights, Грег Далли (Greg Dulli)

2006
 Jagged, Гэри Ньюман
 reminder Live, nearLY

2007
 Beside You In Time, Nine Inch Nails (Ударные, только в материале с репетиций)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 nearly.net
 nearLY MySpace

Музыканты Nine Inch Nails
Музыканты по алфавиту
Родившиеся в 1969 году
Родившиеся 16 июля
Ударники США
Рок-музыканты США
Музыканты США в стиле индастриал